Mogeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mogeiro (ort), Paraíba, 
 Mogeiro (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar